Сијенега има више значења:

 Сијенега (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сијенега, Сијенега дел Кајакал (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сијенега (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сијенега (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сијенега (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сијенега (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сијенега (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сијенега (Сан Хуан де лос Куес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сијенега (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику